A Temporada de Fórmula 1 de 1962 foi a 13ª realizada pela FIA. Teve como campeão o britânico Graham Hill.

Resultados

Grandes Prêmios

Pilotos 

 Em negrito indica pole position e itálico volta mais rápida.

Construtores

1962
1962 no automobilismo